Siler alpinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Christian Gottlob Baumgarten. Siler alpinum ingår i släktet Siler och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
alpinum